El Campionat de França de Rugbi Top-14 2009-2010 on el vigent campió és la USAP de Perpinyà que defensa el títol aconseguit l'any passat, s'inicià el 14 d'agost del 2009.

Classificació lliga regular

Play-offs

Enllaços externs 

  Ligue Nationale de Rugby - Lloc web oficial

USAP
Competicions de rugbi XV franceses
Franca Top-14 2009-2010